«Когда погаснет свет» — сценарий художественного научно-фантастического фильма известного русского советского писателя-фантаста Александра Беляева.

История 
Зимой 1939 года Беляев переделал свой рассказ «Когда погаснет свет» в одноимённый киносценарий для Одесской киностудии. Однако, экранизация не осуществилась. Впервые произведение было опубликовано лишь через 18 лет после смерти писателя — в 1960 году — в журнале «Искусство кино» (1960, № 9—10). Отдельным изданием произведение впервые вышло в 1963 году во 2-м томе Собрания сочинений Беляева в 5 томах («Молодая гвардия», 1963—1964). Это единственный сценарий, написанный Беляевым.

Сюжет 
Действие произведения происходит в одной из стран капиталистической Европы.

Бедный счетовод Джон Паркер, добрый, но недалекий человек, работает в конторе одной из компаний, пытаясь собрать деньги, чтобы жениться, хотя невесты у него нет. Для того, чтобы подработать, он по совету своего соседа, начинает ловить по городу бездомных и потерявшихся собак, однако начинание оборачивается неприятностями. Убегая от погони, он попадает в парикмахерскую, где, наконец, встречает девушку своей мечты, очаровательную маникюрщицу Мэгги. Теперь деньги ему нужны ещё больше. Паркер приходит к доктору Никольсу, который давал объявление о покупке собак для опытов по потенцированию. Однако, он уже закончил опыты на животных и предлагает Паркеру за хорошее вознаграждение испытать на себе методику, которая повышает физические и умственные силы. Используя искусственные радиоэлементы, Никольс подвергает Паркера специальной обработке. Паркер становится неутомимым тружеником, что, впрочем вызывает не только возможность хорошо заработать, но и много неприятностей от коллег в коллективах. Через какое-то время обнаруживается, что его тело начинает светиться в темноте, вызывая панику в городе. Мэгги в страхе перед видом бросается прочь от него. Никольс прячет светящегося человека у себя пока «не погаснет свет», но хозяин цирка хочет заполучить его себе и устраивает травлю учёного, в чём ему активно помогают таящие злобу на учёного злобная домоправительница миссис Вуд и пронырливый журналист Битл. В результате Никольса сажают в тюрьму. Паркер начинает выступать в цирке, но однажды во время представления он перестаёт светиться и вновь становится обычным человеком.

Основные персонажи 
 Паркер — молодой счетовод в конторе «Грей и К°»
 Битл — журналист
 Грин — хозяйка Паркера, у которой он снимает квартиру
 Майкл Грот — сосед Паркера, бывший боксёр
 Мэг Моррис — девушка в косметическом салоне парикмахерской
 Вуд — домоправительница и кассирша доктора Никольса
 Никольс — врач-гипнотизёр, исследователь
 Элис — ассистентка Никольса
 Сантано — владелец цирка
 Истмен — учёный, противник Никольса

Библиография 
 Беляев Александр Романович. Собрание сочинений в 8 томах. Том 2. (Последний человек из Атлантиды. Продавец воздуха. Когда погаснет свет.) Илл. Б. Бисти. М., «Молодая гвардия», 1963, 384 с. с илл. с. 277—382.

Ссылки 
 Александр Беляев. Когда погаснет свет (текст на сайте AIF.ru).
 Светлана Беляева «Звезда мерцает за окном…» (Александр Романович Беляев Романы. Повести. Рассказы /Библиотека всемирной литературы. М., Эксмо, 2008.)

Сценарии
Произведения Александра Беляева